herkenningteken, zoals
 beeldmerk
 merk
 symbool
 wapen (heraldiek)
 Baretembleem, een herkenningsteken dat op een (militaire) baret gedragen wordt

 motto (devies)
 emblema, meervoud: emblemata

Zie ook
 Emblematiek, het bijvoegen van een passende afbeelding bij een spreuk of korte tekst
 Emblem (doorverwijspagina)